Puch 125 steht für folgende Motorradmodelle:

 Puch 125 LARO
 Puch 125 R
 Puch 125 RL
 Puch 125 RLA
 Puch 125 T
 Puch 125 TS
 Puch 125 TT
 Puch 125 TL
 Puch 125 S
 Puch 125 SV
 Puch 125 SVS
 Puch M 125 
 Puch MC 125